Le qualificazioni del singolare  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Sam Querrey (ultimo turno)
  Leonardo Mayer (qualificato)
  Jack Sock (qualificato)
  Donald Young (ultimo turno)

 Somdev Devvarman (primo turno) 
 Albert Ramos (secondo turno)  
 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno) 
 Albano Olivetti (primo turno)

Qualificati 

  Martin Vaisse
  Leonardo Mayer

 Jack Sock 
 Lucas Pouille

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni

 

Open de Nice Côte d'Azur 2014
ATP World Tour 2014